San Lorenzo kan syfta på:

San Lorenzo – italienska för Sankt Laurentius
 CA San Lorenzo de Almagro – ett fotbollslag i Buenos Aires i Argentina

Geografi

Argentina 

 San Lorenzo, Corrientes, 
 San Lorenzo (kommun), Chaco, 
 San Lorenzo (kommun), Santa Fe, 
 San Lorenzo, Salta,

Bolivia 

 San Lorenzo (ort i Bolivia, Santa Cruz),

Colombia 

 San Lorenzo (kommun i Colombia, Nariño, lat 1,56, long -77,25), 
 San Lorenzo (ort i Colombia, Nariño, lat 1,51, long -77,22),

Se även
 Armero – hette San Lorenzo åren 1895–1930

Ecuador 

 San Lorenzo de Esmeraldas, ort,

Guatemala 

 # Municipio de San Lorenzo (kommun i Guatemala, Departamento de San Marcos), 
 San Lorenzo, San Marcos, Municipio de San Lorenzo, 
 Municipio de San Lorenzo (kommun i Guatemala, Departamento de Suchitepéquez), 
 San Lorenzo, Suchitepéquez, Municipio de San Lorenzo,

Honduras 

 San Lorenzo (kommun), Honduras, 
 San Lorenzo, Honduras,

Italien 

 San Lorenzo Bellizzi, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 San Lorenzo, Kalabrien, kommun, Kalabrien, Provincia di Reggio Calabria, 
 San Lorenzo Maggiore, kommun, Kampanien, Provincia di Benevento,

Kyrkor
 San Lorenzo fuori le Mura – kyrka i Rom
 San Lorenzo in Panisperna – kyrka i Rom
 San Lorenzo in Lucina – kyrka i Rom
 San Lorenzo in Damaso – kyrka i Rom
 San Lorenzo in Fonte – kyrka i Rom 
 San Lorenzo in Miranda – kyrka i Rom

Kroatien 

 Lovrečica, ort, Istrien,

Mexiko 

 Yanga (ort), Veracruz, 
 San Lorenzo Toxico, ort, Delstaten Mexiko, Ixtlahuaca, 
 San Lorenzo Oyamel, ort, Morelos, 
 San Lorenzo Chiautzingo, kommunhuvudort, Puebla, 
 San Lorenzo y Anexo, ort, Veracruz, Papantla, 
 San Lorenzo, San Lorenzo, 
 Alto de San Lorenzo, ort, Veracruz, Tuxpan, 
 San Lorenzo, Peñamiller, 
 San Lorenzo, San Buenaventura, 
 San Lorenzo, Culiacán, 
 San Lorenzo, Nayarit, Ruíz, 
 San Lorenzo, Nuevo León, Cadereyta Jiménez, 
 San Lorenzo (kommun i Mexiko, Oaxaca, lat 16,42, long -97,89), 
 San Lorenzo, Xicotepec, 
 San Lorenzo, Puruándiro, 
 San Lorenzo, San Juan Lalana, 
 San Lorenzo, Villa de Reyes, 
 San Lorenzo, Palenque, 
 San Lorenzo, La Perla, 
 San Lorenzo, Tepetlán, 
 San Lorenzo, Las Margaritas, 
 San Lorenzo, Abasolo, 
 San Lorenzo, La Trinitaria, 
 San Lorenzo, Juan Rodríguez Clara, 
 San Lorenzo, Las Choapas, 
 San Lorenzo, Ejutla, 
 San Lorenzo, Ostuacán, 
 San Lorenzo, Quintana Roo, Cozumel, 
 San Lorenzo, Tochimilco, 
 San Lorenzo, Malinaltepec,

Nicaragua 

 San Lorenzo, Nicaragua, Boaco,

Spanien 

 San Lorenzo de Calatrava (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 San Lorenzo de El Escorial, kommunhuvudort, Madrid, Provincia de Madrid, 
 Moraña (ort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Fornelos de Montes (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Pontevedra,

USA 

 San Lorenzo, Kalifornien, ort, Alameda County,